De Challenge League 2013/14 was de elfde editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 13 juli 2013 en eindigde op 17 mei 2014.

Clubs

Eindstand

Uitslagen

Speelronde 1 – 18

Speelronde 19 – 36

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Raiffeisen Super League 2013/14
Schweizer Cup 2013/14
Zwitsers voetbalelftal in 2013
Zwitsers voetbalelftal in 2014

2014
Competitievoetbal 2013/14